Ро́за 'Цари́ца Се́вера' — сорт роз, относится к классу Гибриды розы Ругоза.

'Царица Севера' выращена Эдуардом Регелем в Санкт-Петербурге из семян Rosa rugosa, полученных из Японии в 1860 году.
В настоящее время сорт распространён в Финляндии, Эстонии и Норвегии. Напоминает 'Hansa', но цветы 'Царицы Севера' мельче, темнее и с мягким ароматом, куст более эстетичен, а повторное цветение меньше выражено.

Биологическое описание 
Высота до 120 см.

Листочки светло-зелёные, заострённые.

Цветки махровые, тёмно-розовые с фиолетовым оттенком, диаметром около 7 см. В группах по 3—7 штук. 

Аромат средней интенсивности.

В культуре 
Цветение однократное, иногда повторное.

Зоны морозостойкости (USDA-зоны): от 2b до 8b.

Сорт отличается высокой степенью выносливости к неблагоприятным условиям произрастания.

Болезни и вредители

Примечания 

Царица Севера
Растениеводство в Российской империи